Mitarbeiter (en español: compañero de trabajo) también fue un rango político y título del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán que existió entre 1933 y 1945. Como rango político, mitarbeiter se creó en 1933 después de que los nacionalsocialistas llegaron al poder en Alemania. Considerado como el rango político más bajo, mitarbeiter reemplazó el rango más antiguo de blockleiter y también se usó como rango de personal administrativo en los niveles de Partido: kreis (condado), gau (región) y reich (nacional).

En 1939, el rango político de mitarbeiter fue eliminado y reemplazado por varios nuevos cargos políticos militares. El término mitarbeiter sobrevivió como un título político después de esto, y fue indicado jerárquicamente por un brazalete especial.

Referencias 

 Clark, J. (2007). Uniforms of the NSDAP. Atglen, PA: Schiffer Publishing

Rangos políticos nazis